Santiago Drake del Castillo (1805-1871, homme d'affaires anglo-espagnol ;
 Emmanuel Drake del Castillo (1855-1904), botaniste français, fils de Santiago et frère de Jacques ;
 Jacques Drake del Castillo (1855-1918), homme politique français, fils de Santiago et frère d'Emmanuel.

Voir aussi